Az oxálszukcinát a citromsavciklus egyik szubsztrátja, az oxálborostyánkősav anionja; átalakulását az izocitrát-dehidrogenáz enzim katalizálja.

Citromsavciklus
Karbonsavak
Ketonok